Inés de Francia (1171- ca. 1204), coronada emperatriz de Bizancio con el nombre de Ana, fue hija de Luis VII de Francia y de su tercera esposa Adela de Champaña. 

Era la hermana menor de Felipe Augusto y la hermanastra más joven de María de Champaña, Alix de Francia, Margarita de Francia (reina de Inglaterra y Hungría) y de Alix, condesa de Vexin.

Esponsales y matrimonio 

En 1178, Felipe, conde de Flandes, visitó Constantinopla a su regreso de Tierra Santa. El emperador, Manuel I Comneno, que había recibido con anterioridad a Luis VII en las Navidades de 1147 durante la Segunda Cruzada, quizá fue convencido finalmente por Felipe de que Francia sería un aliado ventajoso en Europa occidental. En el invierno de 1178-1179 una embajada imperial liderada por el genovés Balduino Guercio, acompañó a Felipe y fue enviada a la corte francesa para concertar un matrimonio entre Inés y Alejo II, hijo único y heredero de Manuel tras sus segundas nupcias con María de Antioquía. Una alianza matrimonial de este tipo ya había sido propuesta por el papa Alejandro III en fecha tan temprana como 1171. 

En aquellos tiempos no era extraño que, una vez que el matrimonio se hubiera acordado, la princesa, una niña en la mayoría de los casos, fuera educada en la familia de su marido. Probablemente fue por esta razón que Inés nunca conoció a su hermana mayor Adela, que fue enviada a Inglaterra a los nueve años, cuando se acordó su matrimonio con el futuro Ricardo I de Inglaterra (No obstante, este enlace nunca se llevó a efecto). Inés embarcó en Montpellier con rumbo a Constantinopla en la Pascua de 1179. En Génova la expedición aumentó de cinco a diecinueve barcos, siendo capitaneados por Balduino Guercio.

Cuando llegó a Constantinopla al final del verano de 1179, Inés fue atendida por setenta damas de alto rango y se organizaron espléndidas festividades en su honor. Eustacio, antiguo profesor de retórica y arzobispo de Tesalónica fue el encargado de pronunciar el discurso de bienvenida. Quizá fue en este momento cuando fue obsequiada con un exquisito volumen poético de autor anónimo que se conoce como el Eisiterion de Inés de Francia.

Según Guillermo de Tiro, Inés tenía ocho años cuando llegó a Constantinopla y Alejo tenía trece. Guillermo se equivocó con la edad de Alejo, ya que había nacido el 14 de septiembre de 1169. No se dispone de ninguna otra fuente que proporcione el año de nacimiento de Inés. Si realmente tenía ocho años era, al menos, tres años más joven para poder casarse según el punto de vista del siglo XII. Sin embargo, Guillermo de Tiro, que estuvo presente en la ceremonia, parece describirla como un matrimonio completo (matrimonii legibus ... copulare). Otras fuentes no bizantinas y muchos autores modernos le siguen en este punto.

La ceremonia se celebró en el Salón Trullos del Gran Palacio el 2 de marzo de 1180. A Inés le fue oficialmente asignado el nombre de Ana. Eustacio de Tesalónica pronunció la oración en las celebraciones públicas de los esponsales entre los dos infantes reales. Esta boda tuvo lugar, aproximadamente, un mes después de que la hermanastra de Alejo, María Porfirogéneta, contrajera matrimonio con Rainiero de Montferrato ante Teodosio, patriarca de Constantinopla.

Emperatriz

El 24 de septiembre de 1180, Manuel murió y Alejo II le sucedió como emperador. Era demasiado joven para gobernar por sí mismo, así que su madre, María de Antioquía, ocupó la jefatura del Estado y relevó de las tareas políticas a los niños emperadores. 

En 1183, María de Antioquía fue desplazada del poder por Andrónico I Comneno. Andrónico era primo hermano de Manuel y se sabía que albergaba esperanzas de acceder al trono imperial. Se cree que ordenó las muertes por envenenamiento de María Porfirogéneta y Rainiero. Lo que realmente se conoce es que encerró en prisión y ordenó ejecutar a María de Antioquía. Andrónico fue coronado como coemperador con Alejo. En octubre de ese mismo año de 1183, Alejo fue estrangulado por orden de Andrónico. Ana tenía ahora 12 años y el anciano Andrónico de, aproximadamente, 65 años, se casó con ella.

Andrónico ya había estado casado aunque se desconoce el nombre de su primera esposa. También había mantenido relaciones sexuales con dos sobrinas, Eudoxia y Teodora Comnena, y con Felipa de Antioquía. Felipa era hija de Constanza de Antioquía y su primer marido Raimundo de Poitiers. También era hermana de María de Antioquía y, por consiguiente, tía materna de Alejo. Andrónico tuvo dos hijos varones de su primera mujer, así como un niño y una niña de su relación con Teodora. Su hijo mayor, Manuel Comneno, nacido en 1145, ya le había dado un nieto que sería en el futuro Alejo I de Trebisonda. 

Ana fue emperatriz consorte durante dos años, hasta que Andrónico fue depuesto en 1185. Intentando escapar del amotinamiento popular con el que finalizó su gobierno, Andrónico huyó de Constantinopla con su esposa Ana y su amante Maraptike. Llegaron a Chele, una fortaleza en la costa bitinia del mar Negro, donde negociaron tomar un barco que les llevara a Crimea. El viaje se dilató por las malas condiciones atmosféricas y Andrónico, al final,  fue capturado y devuelto a la capital, donde fue torturado y ejecutado el 12 de septiembre de 1185.

 Últimos años 
Ana sobrevivió a la caída de Andrónico y lo siguiente que se conoce de ella por un cronista occidental es que llegó a ser la amante de Teodoro Branas, un jefe militar que luchó en la frontera norte del imperio.

Después de la caída de Constantinopla en 1204, Inés se ganó el respeto de los barones católicos por haber sido Emperatriz. Según Roberto de Clari, Inés no gozaba de buena reputación y sólo podía hablar a través de un intérprete porque no conocía el francés. Para entonces, tenía 30 años y había pasado la mayor parte de su vida en la corte bizantina.

Finalmente, Ana y Teodoro se casaron en el verano de 1204 a instancias de Balduino de Constantinopla. Teodoro Branas continuó luchando para el Imperio latino y sus últimas noticias datan de 1219, fecha en la que Inés ya ha desparecido de los registros históricos. Tuvieron al menos una hija que se casó con Narjot de Toucy.

Las genealogías modernas dan como fecha de su muerte «1220» o «después de 1240», pero no se ha identificado ninguna fuente primaria que justifique estas datas.

 Reminiscencias culturales 
El cruzado Roberto de Clari, que escribió sólo veinticinco años después de los hechos, relata con claridad la riqueza del séquito que acompañó a Inés a Constantinopla:

"entonces el rey preparó a su hermana para que viajara con gran lujo a Constantinopla en compañía de sus heraldos y otros sirvientes... Cuando llegaron, el emperador la recibió entre grandes honores y se regocijó de su visita y la de su séquito..." 

Sin embargo, en ese relato la embajada se atribuye al hermano de Inés, Felipe II de Francia, aunque Felipe no llegó al trono francés hasta el 18 de septiembre de 1180.

Inés es la protagonista de la novela histórica Agnes of France (1980) del escritor griego Kostas Kyriazis.  Desde su punto de vista se relata lo sucedido en los reinados de los Manuel, Alejo y Andrónico. También aparece en las secuelas Fourth Crusade (1981) Y Henry of Hainaut'' (1984).

Ancestros

Véase también

Notas y referencias

Fallecidos en el siglo XIII
Emperatrices consortes del Imperio bizantino del siglo XII
Emperadores del siglo XII
Dinastía de los Comnenos
Mujeres del Imperio bizantino del siglo XIII
Hijas de Francia del siglo XII
Hijas de Francia del siglo XIII de la dinastía de los Capetos
Hijas de Francia de la dinastía de los Capetos